Сиди-Ифни () — город в области Сус-Масса-Драа, Марокко. Входит в состав провинции . Расположен на берегу Атлантического океана. Рыболовецкий порт. В городе проживают в основном представители берберского народа . Население — 20 051 чел. (по переписи 2004 года).

Основу экономики составляют рыболовство, разведение верблюдов, овец и коз.

Климат 
Климат весьма засушливый, тёплый.

История 
Город был основан в 1476 г. испанцами под руководством Диего Гарсии де Эррера под названием Санта-Крус-де-ла-Мар-Пекенья. Однако в 1524 г. эти земли отошли под власть марокканских правителей. Они владели городом вплоть до 1860 года, когда испанцы восстановили здесь своё господство по , подведшему итог испано-марокканской войны 1859-1860 годов. Тем не менее, полностью Испания утвердилась в Сиди-Ифни только в 1934 году. В 1946 г. Ифни был включён в состав Испанской Западной Африки, а в 1958 г. получил статус отдельной провинции и собственного генерал-губернатора. В 1950-х гг. до 60% населения города составляли испанцы.

В 1956 году Марокко получило независимость, объединились французская и испанская части страны. Однако, Ифни оставался под управлением испанской стороны до второй половины 1960-х гг. В 1966 году Испания и Марокко заключили соглашение о передаче последнему Сиди-Ифни, что и состоялось тремя годами позже.

В настоящее время большинство жителей составляют мусульмане. Ранее в городе имелась значительная иудейская община, однако в наши дни иудеи либо ассимилировались с местным населением, либо эмигрировали в Израиль.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

Города Марокко